Троизи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Троизи, Джеймс (род. 1988) — австралийский футболист, полузащитник.
 Троизи, Массимо (1953—1994) — итальянский актёр, сценарист, режиссёр.
 Троизи, Эмануэле (род. 1979) — итальянский футболист, тренер.